Viterbo — comuna italiana
Viterbo (província) — província italiana
Viterbo (Colômbia) — município do departamento de Caldas

Desambiguações de topônimos